

Biografia

Gaetano Lucchese nacque a Palermo il 1º dicembre 1899, ma emigrò con la sua famiglia negli Stati Uniti nel 1911, stabilendosi a Manhattan.
Lucchese diventò uomo d'onore dopo essere stato l'autore di decine di omicidi per conto del boss Gaetano "Tommy" Reina, capomafia del Bronx.

Divenne ufficialmente il capo della cosca nel 1951 alla morte per cause naturali del suo vecchio boss Tommaso Gagliano, originario di Corleone, di cui Lucchese fu il fedele vice fin dalla fine degli anni venti. Ogni anno la sua cosca guadagnava milioni di dollari con il gioco d'azzardo, usura, scommesse illegali, estorsioni, appalti truccati, traffico di droga e con i sindacati dell'industria dell'abbigliamento.

Lucchese stesso era ufficialmente proprietario di un grosso centro di abbigliamento nel Queens; i suoi capidecina di fiducia erano Anthony Corallo, Ettore Coco, Salvatore Santoro, Giacomo Plumeri, Carmine Tramunti, il suo vice Stefano Lasalle e il consigliere Vincent Rao. Sua figlia sposò Thomas Gambino, figlio dell'altro potentissimo padrino Carlo Gambino. Lucchese morì il 13 luglio del 1967 a causa di un tumore al cervello.

L'FBI affermò che ai suoi funerali erano presenti i più importanti capimafia, nonché politici, procuratori distrettuali, capi della polizia ed importanti imprenditori. A capo della famiglia prese il suo posto Carmine Tramunti e successivamente Anthony Corallo.

Mafiosi italoamericani
Italiani emigrati negli Stati Uniti d'America